Rokos ist der Familienname folgender Personen:

 Agner Rokos (* 1958), dänischer Generalmajor und stellvertretender Kommandierender General des Multinationalen Korps Nord-Ost
 Will Rokos (* 1965), US-amerikanischer Drehbuchautor, Schauspieler und Filmproduzent